Надежда Аза́рова:
 Азарова, Надежда Борисовна (род. 1965) — депутат Государственной Думы III и IV созывов.
 Азарова, Надежда Петровна (род. 1983) — белорусская шахматистка.
 Азарова, Надежда Сергеевна (1897—1978) — советский офтальмолог.